Haploskupina pre-JT je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Reference

Související články 
Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
Genealogický test DNA

JT, pre-